Las inundaciones del 2007 son las que ocurrieron en ese año, puede referirse a:

Inundaciones en el Reino Unido de 2007
 Inundaciones en Corea del Norte del año 2007
 Inundaciones en el Sur de Asia (2007)
 Inundación de Tabasco y Chiapas de 2007